Burgerforum,  burgerberaad, burgerjury, of burgerpanel een representatieve groep burgers die bij elkaar komt om advies te geven over beleidsplannen.
Burgerforum (Tsjechië), een politieke beweging uit Tsjechië na de Fluwelen Revolutie in 1989.
Burgerforum Kiesstelsel, een groep van 140 Nederlanders die advies gaf over het Nederlandse kiesstelsel in 2006.